Ха́нну Ти́хинен (; род. 1 июля 1976, Кеминмаа) — финский футболист, центральный защитник. Выступал за сборную Финляндии.

Клубная карьера 
Тихинен начал профессиональную карьеру в 1993 году в клубе «Кемин Паллосеура», выступавшем в одном из низших финских дивизионов. После трёх сезонов в этой команде, за которые он успел стать одним из ключевых её игроков, молодого перспективного защитника пригласил к себе перед началом сезона 1997 года клуб Вейккауслиги (высшей финской лиги) и один из лидеров финского футбола — ХИК. За ХИК он отыграл три сезона, выиграл в его составе чемпионат (1997) и кубок (1998) Финляндии. После этих успехов команда несколько сдала позиции, заняв в 1998 и 1999 годах соответственно 4-е и 2-е места в Вейккауслиге. В составе ХИКа он сыграл в групповом турнире Лиги чемпионов 1998/99, команда заняла в группе последнее место с пятью очками, однако уже сам выход в эту стадию может считаться больши́м успехом; это был пока единственный случай, когда финский клуб добирался до группового этапа Лиги чемпионов.

Перед началом сезона 2000 года Тихинен перешёл из ХИКа в норвежский клуб «Викинг». За «Викинг» он провёл два полных сезона, а третий доиграл до половины. В двух полных сезонах «Викинг» оба раза стал третьим в высшей лиге Норвегии, а в третьем сезоне — четвёртым, но к его окончанию Тихинен уже покинул команду. В 2001 году Тихинен выиграл в составе «Викинга» Кубок Норвегии. В том же году он ненадолго отдавался в аренду команде «Вест Хэм Юнайтед» из Английской Премьер-Лиги.

В 2002 году Тихинен перешёл из «Викинга» в бельгийский «Андерлехт». За этот клуб, являющийся одним из лидеров бельгийского футбола, он отыграл четыре сезона. Дважды Андерлехт становился первым в Чемпионате Бельгии (2003/04, 2005/06) и дважды — вторым (2002/03, 2004/05; оба раза брюссельцев опережал их извечный соперник — «Брюгге»). А вот в Лиге чемпионов команду за время пребывания в ней Тихинена преследовали неудачи: все три раза (в розыгрышах 2003/04, 2004/05 и 2005/06) «Андерлехт» занимал в своей группе последнее место. В «Андерлехте» Тихинен, как и в ХИКе и в «Викинге», был безусловным игроком основного состава.

Летом 2006 года Тихинена пригласил к себе «Цюрих», действующий на тот момент чемпион Швейцарии. Тихинен быстро стал лидером и главной звездой клуба, получил капитанскую повязку. В сезоне 2006/07 «Цюрих» успешно защитил чемпионский титул, а вот год спустя финишировал лишь третьим. В Кубке УЕФА 2007/08 швейцарцы показали неплохую игру, дойдя до 1/16 финала.

Карьера в сборной 
Провёл три игры за команду Финляндии до 21 года и 76 игр за основную национальную сборную.

Дебютировал в сборной Тихинен, будучи игроком ХИКа, 5 июня 1999 года, в матче отборочного цикла Евро-2000 с турками, в первой же игре отметился забитым мячом, но это не спасло финнов от поражения со счётом 2:4. С тех пор Тихинен стал одним из основных защитников финской команды, в большей части матчей составляя сильную связку в центре обороны с Сами Хююпя, капитаном сборной и звездой «Ливерпуля», пришедшим в сборную в том же году. Финляндия, как в последние годы, так и вообще в своей истории, не входит в число сильнейших сборных Европы, является середняком и так пока ни разу и не смогла пройти отбор ни на европейское, ни на мировое первенство.

Достижения 
ХИК
 Чемпион Финляндии: 1997
 Обладатель Кубка Финляндии: 1998
Викинг
 Обладатель Кубка Норвегии: 2001
Андерлехт
 Чемпион Бельгии: 2003/04, 2005/06
Цюрих
 Чемпион Швейцарии: 2006/07, 2008/09

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Цюриха»
 Профиль на сайте сборной Финляндии

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Цюрих»